Patricia Lynch ist der Name folgender Personen:

* Patricia Lynch (Autorin) (≈1894–1972), irische Kinderbuchautorin
 Patricia Lynch (Journalistin) (1938–2021), US-amerikanische Fernsehjournalistin